Norman Brookes ha battuto nel challenge round il detentore del titolo Anthony Wilding 6–4, 6–4, 7–5.

Tabellone

Challenge round

Turni preliminari

Finali

Primi turni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1914